Edward Lloyd – imprenditore britannico nato nel 1648
 Edward Lloyd – editore, imprenditore e inventore britannico nato nel 1815
 Edward Lloyd –  tenore inglese nato nel 1845